Shawnee State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Shawnee State Park (Ohio)
 Shawnee State Park (Pennsylvania)